Johann Mylius ist der Name folgender Personen:

* Johann Mylius (Dichter), deutscher Pfarrer und Kirchenlieddichter 
 Johann Anton Mylius (1657–1724), deutscher Geistlicher und Textverfasser 
 Johann Christoph Mylius (1710–1756), deutscher Philologe und Bibliothekar
 Johannes Daniel Mylius (1583– nach 1632), deutscher Komponist und Chemiker

 Johann Jonas von Mylius (1652–1708), deutscher Jurist, landgräflicher Hauslehrer und Wirklicher Geheimer Rat